Weinspach ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Weinspach (* 1959), deutscher Jurist 
 Gabriele Weinspach (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Paul-Michael Weinspach (1935–2015), deutscher Ingenieurwissenschaftler